Платинанонастронций — бинарное неорганическое соединение
платины и стронция
с формулой SrPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Платинанонастронций образует кристаллы
кубической сингонии,

параметры ячейки a = 0,6091 нм, Z = 0,5
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 720°С .

Примечания 

Соединения платины
Соединения стронция
Интерметаллиды